Roggensack ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Roggensack (* 1941), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Olaf Roggensack (* 1997), deutscher Ruderer
 Oliver Roggensack (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Patience Drake Roggensack (* 1940), US-amerikanische Richterin